«В одном маленьком городе» () — грузинский художественный фильм 1985 года, социальная драма, созданная на киностудии «Грузия-фильм». Снял фильм режиссёр Гига Лордкипанидзе по своему же сценарию, написанному на основе реальных событий имевших место в городе Поти.

В ролях 
 Тристан Квелаидзе — Арчил Гварамия, первый секретарь горкома партии
 Кетеван Кикнадзе — Мери, жена Арчила
Мераб Нинидзе — Дато, сын Арчила и Мери
 Георгий Кавтарадзе — Джанико Квариани, журналист
 Гурам Пирцхалава — Виктор Авалишвили, начальник стройтреста
 Георгий Харабадзе — Георгий Лежава, моряк-китобой
 Григорий Цитаишвили — Пармен Камкамидзе
 Иосиф Гогичайшвили — Беглар Гаглава, начальник городской милиции
 Тенгиз Чантладзе — Вахтанг Мебуке, врач
 Гайоз Бухрашвили — участник совещания
 Иамзе Гватуа
 Тенгиз Даушвили — Серго Хавтаси
 Давид Двалишвили — Гайоз Иремашвили, начальник порта
 Гига Джапаридзе — старик
 Бадри Кобахидзе — Гайоз Девдариани

Съёмочная группа 
 Режиссёр: Гига Лордкипанидзе
 Сценаристы: Гига Лордкипанидзе, Александр Чхаидзе
 Оператор: Абесалом Майсурадзе
 Композитор: Бидзина Квернадзе
 Художник: Кахабер (Кахи) Хуцишвили

Технические данные 
 Страна: СССР
 Производство: Грузия-фильм
 Год: 1985
 Премьера: апрель 1986 (Москва)

Ссылки 
 http://www.afisha.ru/movie/174372
 http://www.imdb.com/title/tt0265967/

Фильмы-драмы СССР
Фильмы студии «Грузия-фильм»
Фильмы Гиги Лордкипанидзе
Фильмы СССР 1985 года